Magician Among the Spirits è un album in studio del gruppo rock australiano The Church, pubblicato nel 1996.

Tracce

Collegamenti esterni